Freileben ist der Name folgender Orte:

 Freileben (Lebusa), Ortsteil von Lebusa, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Freileben (Gemeinde Altenfelden), Ortschaft der Gemeinde Altenfelden, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich